{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Fidelity Unit Trusts International
|-
|align = "center" | Сток-он-Трент, Англия
|-
|align = "center" | 25 августа — 11 сентября 1988
|-
|align = "center" | Trentham Gardens
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 45 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1987 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1988 — Стив Дэвис|-
| Финалист — Джимми Уайт
|-
|}Fidelity Unit Trusts International 1988 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 25 августа по 11 сентября 1988 года в Англии (игры основной стадии — в Сток-он-Тренте). Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стив Дэвис, обыгравший в финале Джимми Уайта со счётом 12:6. 

После первой сессии финального матча Дэвис вёл со счётом 6:1, и затем в трёх фреймах сделал три сенчури-брейка подряд (108 очков в девятом фрейме, 101 в 10-м и 104 в 11-м). Таким образом, он стал первым игроком, достигшим подобного результата в истории профессионального снукера. На послематчевой пресс-конференции Дэвис заявил, что играл в этом финале лучше, чем когда-либо, а также добавил: «Мне никогда не удавалось сделать три сенчури подряд, даже на тренировках. Поэтому, когда я набрал 70 очков на пути к третьей сотне, я дрожал как лист, осознавая, чего сейчас достигну.» 

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Стив Дэвис 5:1 Уэйн Джонс  
 Ален Робиду 5:2 Эдди Чарльтон  
 Джон Ри 5:0 Питер Франсиско  
 Дэвид Тейлор 5:1 Тони Уилсон  
 Деннис Тейлор 5:1 Тони Чеппел  
 Джон Кэмпбелл П:отказ Кирк Стивенс  
 Джим Вич 5:0 Терри Гриффитс  
 Дин О'Кейн 5:3 Марк Джонстон-Аллен  
 Майк Халлетт 5:3 Джо О'Бои  
 Тони Мео 5:1 Найджел Гилберт  
 Сильвиньо Франсиско 5:1 Кен Оуэрс  
 Боб Шаперон 5:3 Мик Фишер  
 Мёрдо Маклауд 5:2 Алекс Хиггинс  
 Стив Джеймс 5:3 Джон Райт  
 Стивен Хендри 5:1 Рэй Эдмондс  
 Стив Лонгуорт 5:4 Мик Прайс 

 Нил Фудс 5:3 Томми Мёрфи  
 Дин Рейнолдс 5:4 Тони Джонс  
 Джон Вирго 5:0 Джек Маклафлин  
 Джон Спенсер 5:4 Рэй Риардон  
 Джо Джонсон 5:3 Грэм Крипси  
 Дуг Маунтджой 5:1 Дэйв Мартин  
 Тони Ноулз 5:4 Грэм Майлс  
 Стив Ньюбери 5:0 Марк Беннетт  
 Лес Додд 5:4 Джон Пэррот  
 Барри Уэст 5:4 Уоррен Кинг  
 Стив Даггэн 5:2 Клифф Уилсон  
 Рекс Уильямс 5:3 Дэвид Ро  
 Вилли Торн 5:2 Джим Чемберс  
 Тони Драго 5:3 Дэнни Фаулер  
 Джимми Уайт 5:2 Мартин Кларк  
 Юджин Хьюз 5:0 Стив Микин

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1988 год в снукере